Deir el-Sitt Damiana („Kloster der Herrin Damiana“) ist der Name folgender Klöster in Ägypten:

 Deir el-Sitt Damiana (Ad-Daqahliyya), Damiankloster im Nordostdelta
 Deir el-Sitt Damiana (Sohag), Kloster bei Sohag